Samil puede referirse a:

 Samil (Arzúa), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Samil (Braganza), freguesia portuguesa del municipio y distrito de Braganza.

Otros 

 Playa de Samil, playa española situada en la parroquia de Navia, del municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, Galicia.